Tayma peut désigner :
 Tayma, une oasis située au nord-ouest de l'Arabie saoudite ;
 Tayma, un village algérien.